Kerckhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham van den Kerckhoven (1618–1702), Komponist
 Anne-Mie van Kerckhoven (* 1951), belgische Künstlerin
 Johannes Polyander a Kerckhoven (1568–1646), niederländischer reformierter Theologe
 Julio Van Kerckhoven (* 1970), argentinischer Tennisspieler
 Nico Van Kerckhoven (* 1970), belgischer Fußballspieler
 Patrick van Kerckhoven, niederländischer DJ
 Petrus Frans van Kerckhoven (1818–1857), flämischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Vandekerckhove
 Kerckhove
 Kerkhove
 Kerkhoven
 Kerkhofen